Чайка-менеджмент (от ) — стиль управления, при котором менеджер, внезапно «налетев» на объект, поднимает много шума, а затем так же внезапно «улетает», оставив после себя полный беспорядок, с которым должны разбираться другие. Для данного стиля управления характерно принятие руководителем поспешных решений касательно вопросов, в которых он недостаточно хорошо осведомлён и компетентен. Термин стал популярен благодаря шутке из книги  1985 года «»: «Менеджеры-чайки прилетают, создают много шума, гадят на всех и улетают».

Подобный стиль управления может быть свойственен руководителям без достаточного опыта, не прошедшим обучения, недавно назначенным.

Примечания 

Менеджмент
Организационное поведение